Die Hirodai steht für:
 () Universität Hiroshima
 () Universität Hirosaki